НФЛ в сезоне 1966 — стал 47-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Чемпионская игра НФЛ: Грин Бэй Пэкерз — Даллас Ковбойз 34:27

Супербоул I 
 Грин Бэй Пэкерз (НФЛ) — Канзас-Сити Чифс (АФЛ) 35:10

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1966.pdf Сезон 1966 года в деталях]

Сезоны НФЛ